Ко́нстантайн () — английская фамилия. Известные носители:
 Константайн, Стивен (род. 1962) — английский футбольный тренер.
 Константайн, Сторм (1956—2021) — английская писательница. Писала в жанрах научной фантастики и фэнтези
 Константайн, Эндрю (род. 1961) — британский дирижёр.

Топоним 
 Константайн — деревня и община в графстве Корнуолл в Англии.
 Константайн — деревня в штате Мичиган в США.

См. также 
 Константин

Примечания